Дуга́:

В математике 
  — участок кривой между двумя её точками.
 Дуга окружности — кривая линия, лежащая на окружности и ограниченная двумя точками.
 Дуга (теория графов) — ориентированное ребро.

Другое 
 Дуга (география)
 Дуга (анатомия)
 Дуга (упряжь) — элемент сбруи.
 Электрическая дуга — физическое явление, один из видов электрического разряда в газе.
 Дуга (фигурное катание) (голландский шаг) — базовый элемент фигурного катания.
 Дуга (радиолокационная станция) — советская загоризонтная РЛС для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.
 Курская дуга — стратегический выступ линии фронта в районе города Курска, образованный весной 1943 года.